Кубок УЕФА 2007/08 — 37-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся 14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере между командами «Зенит» и «Рейнджерс» и завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2007/08 участвовали 157 команд из 53 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имела право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с местом в таблице коэффициентов по состоянию на конец еврокубкового сезона 2005/06:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6 (Испания, Италия, Англия, Франция, Германия и Португалия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Нидерланды и Греция): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15 (Россия, Румыния, Шотландия, Бельгия, Украина, Чехия, Турция): 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21 (Швейцария, Болгария, Израиль, Норвегия, Австрия, Сербия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 50: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 51 по 52 (Андорра и Сан-Марино): 1 команда

Помимо них в розыгрыше участвовали:
 2 команды от Черногории, которая стала членом УЕФА уже после формирования квот ассоциаций в еврокубках данного сезона
 3 клуба из стран, занявших высокие места в рейтинге Fair Play
 11 победителей третьего раунда Кубка Интертото
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов

Первый квалификационный раунд
 33 обладателя кубка ассоциаций 21-52 мест и Черногории
 32 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 19-50 мест (кроме Лихтенштейна) и в Черногории
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 16-21 мест
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play

Второй квалификационный раунд
 37 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 6 обладателей кубка ассоциаций 15-20 мест
 3 клуба, занявших вторые места в ассоциациях 16-18 мест
 7 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 9-15 мест
 11 победителей Кубка Интертото 2007

Первый раунд
 32 клуба, победивших во втором квалификационном раунде
 14 обладателей кубка ассоциаций 1-14 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Нидерланды и Греция)
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 8 клубов, занявших пятые места в ассоциациях 1-8 мест (от Франции — обладатель Кубка Лиги)
 3 клуба, занявших шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Испания, Англия и Италия, от Англии — обладатель Кубка Лиги)
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2007/2008

Групповой этап
 40 клубов, победивших в первом раунде

Плей-офф
 24 клуба, занявших первые, вторые и третьи места в групповом этапе
 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2007/2008

Сетка старта участников 

В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ПО: плей-офф национального чемпионата
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалификационном раунде

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификационный этап

Первый отборочный раунд 
Первые матчи прошли 19 июля, ответные 2 августа 2007 года.

|}

* Зриньски прошёл в следующий раунд, так как болельщики Партизана устроили беспорядки во время матчей. В результате Партизан был дисквалифицирован, а футбольный союз Сербии был оштрафован.

Второй отборочный раунд 
Первые матчи прошли 16 августа, ответные 30 августа.

|}

Первый круг 

Первые матчи прошли 20 сентября, ответные 4 октября.

|}

Групповой этап 

Групповой этап проходил с 25 октября по 20 декабря. Команды, занявшие в своих группах места с 1-го по 3-е, прошли в следующий раунд.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/16 финала 
Первые матчи прошли 13 и 14 февраля 2008 года. Ответные — 21 февраля.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 6 марта 2008 года. Ответные — 12 марта.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 3 апреля 2008 года. Ответные — 10 апреля.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 24 апреля 2008 года. Ответные — 1 мая.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере 14 мая.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2007/08 на сайте УЕФА.
 Матчи Кубка УЕФА 2007/08
 Кубок УЕФА 2007/07 на сайте «Спорт-Экспресс».
 Статистика Кубка УЕФА 2007/08 на сайте RSSSF.
 Посев на Кубок УЕФА 2007/08 — корзины жеребьёвки группового этапа.

Сезон 2007/08
Европейский футбол в сезоне 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008